Trudoljubiwka (ukrainisch: , russische Entsprechung: /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Trudoljubiwka (Bachtschyssaraj), Ort in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj
 Trudoljubiwka (Kirowske), Ort in der Autonomen Republik Krim, Rajon Kirowske
 Trudoljubiwka (Mahdalyniwka), Ort in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Trudoljubiwka (Kolomak), Ort in der Oblast Charkiw, Rajon Kolomak
 Trudoljubiwka (Beryslaw), Ort in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Trudoljubiwka (Pjatychatky), Ort in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky
 Trudoljubiwka (Solone), Ort in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Trudoljubiwka (Sofijiwka), Ort in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Trudoljubiwka (Schyroke), Ort in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke
 Trudoljubiwka (Bobrynez), Ort in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez
 Trudoljubiwka (Kompanijiwka), Ort in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka
 Trudoljubiwka (Nowoukrajinka), Ort in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka
 Trudoljubiwka (Tscherwonohrad), Ort in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Trudoljubiwka (Bratske), Ort in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Trudoljubiwka (Domaniwka), Ort in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka
 Trudoljubiwka (Snihuriwka), Ort in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka
 Trudoljubiwka (Schyrjajewe), Ort in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe
 Trudoljubiwka (Tschutowe), Ort in der Oblast Poltawa, Rajon Tschutowe
 Trudoljubiwka (Saporischschja, Mychajlo-Lukaschewe), Ort in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Mychajlo-Lukaschewe
 Trudoljubiwka (Saporischschja, Komyschuwacha), Ort in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Komyschuwacha
 Trudoljubiwka (Malyn), Ort in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn
 Trudoljubiwka (Bar), Ort in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar